Ratkovac est un toponyme qui peut désigner :
 Ratkovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Ratkovac, une localité de Croatie située dans la muninicpalité de Gornji Bogićevci, comitat de Brod-Posavina ;
 Ratkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara ;
 Ratkoc/Ratkovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Gjakovë/Đakovica (MINUK) ou district de Prizren/Prizren (Serbie).